Fusinato  peut faire référence à:

Patronymie
 Arnaldo Fusinato (1817-1888) – Poète et patriote italien
 Guido Fusinato (1860-1914)– Politicien italien